Sigurðsson est un patronyme islandais

 Birgir Sigurðsson (né en 1937), écrivain islandais ;     
 Dagur Sigurðsson (né en 1973), joueur et entraîneur de handball islandais ;     
 Gylfi Sigurðsson (né en 1989), footballeur islandais ;     
 Guðjón Valur Sigurðsson (né en 1979), handballeur islandais ;     
 Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (1978-), réalisateur islandais ;       
 Haraldur Sigurðsson (né en 1939), volcanologue islandais ;     
 Indriði Sigurðsson (né en 1981), joueur de football islandais ;     
 Jón Sigurðsson (1811-1879), historien et homme politique islandais ;     
 Jón Sigurðsson (1946-2021), homme politique islandais ;     
 Kristján Örn Sigurðsson (né en 1980), joueur de football islandais ;     
 Sigurjón Birgir Sigurðsson (né en 1962), artiste et intellectuel islandais ;     
 Ragnar Sigurdsson (né en 1986), footballeur islandais.